Санков — русская фамилия.

 Санков, Евгений Александрович (1893—1980) — советский учёный в области в области первичной переработки и оценки свойств лубяных волокон, доктор технических наук (1964), профессор Ленинградского текстильного института имени С. М. Кирова (1965).
 Санков, Евгений Иванович (1910—1988) — советский авиаконструктор.